Калифорнийская долина () — обширная, плоская долина в центральной части штата Калифорния, США.

Ограничена Каскадными горами с севера, хребтами Сьерра-Невада с востока, Береговыми хребтами с запада и горами Техачапи с юга. Протяженность долины с севера на юг составляет около  Её северная часть также известна как долина Сакраменто, а южная часть, как долина Сан-Хоакин, граница которых проходит в районе дельты рек Сакраменто и Сан-Хоакин.

В долине развито высокопродуктивное орошаемое земледелие и животноводство.

Ссылки 
 
 
 

Долины Калифорнии
Регионы Калифорнии
Долины округа Керн
 
Геологические провинции Калифорнии